La Coppa del Generalissimo 1963 è stata la 27ª Coppa del Generalissimo di pallacanestro maschile.

Tabellone

Finale

Voci correlate 
 Liga Española de Baloncesto 1962-1963

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 1963
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a San Sebastián